| (4801) Огрже (Ohře) ||  || 22 октября 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4802) Хачатурян (Khatchaturian) ||  || 23 октября 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4803) Биркле (Birkle) || 1989 XA || 1 декабря 1989 || Chions || J. M. Baur
|-
 | (4804) Пастер (Pasteur) ||  || 2 декабря 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4805) Астеропей (Asteropaios) ||  || 13 ноября 1990 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4806) Михо (Miho) || 1990 YJ || 22 декабря 1990 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (4807) Нобору (Noboru) || 1991 AO || 10 января 1991 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (4808) Бэллаэро (Ballaero) || 1925 BA || 21 января 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4809) Робертбэлл (Robertball) || 1928 RB || 5 сентября 1928 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
| (4810) Русланова (Ruslanova) || 1972 GL || 14 апреля 1972 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4811) Семашко (Semashko) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4812) Хакухоу (Hakuhou) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4813) Теребиж (Terebizh) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4814) Казаччи (Casacci) || 1978 RW || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4815) Андерс (Anders) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4816) Коннелли (Connelly) || 1981 PK || 3 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4817) Gliba ||  || 27 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4818) Элгар (Elgar) || 1984 EM || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4819) Гиффорд (Gifford) || 1985 KC || 24 мая 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (4820) Фай (Fay) || 1985 RZ || 15 сентября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4821) Бьянуччи (Bianucci) ||  || 5 марта 1986 || Ла-Силья || Дж. де Санктис
|-
| (4822) Karge ||  || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4823) Либенице (Libenice) ||  || 4 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4824) Страдонице (Stradonice) ||  || 25 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (4825) Вентура (Ventura) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (4826) Вильгельмс (Wilhelms) || 1988 JO || 11 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4827) Дарет (Dares) || 1988 QE || 17 августа 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4828) Мисен (Misenus) || 1988 RV || 11 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4829) Сергест (Sergestus) ||  || 10 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4830) Thomascooley ||  || 1 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4831) Болдуин (Baldwin) ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (4832) Палинур (Palinurus) ||  || 12 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4833) Мегес (Meges) ||  || 8 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4834) Фоант (Thoas) ||  || 11 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4835) 1989 BQ || 1989 BQ || 29 января 1989 || Tokushima || М. Ивамото, Т. Фурута
|-
| (4836) Медон (Medon) ||  || 2 февраля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4837) Бикертон (Bickerton) || 1989 YO || 30 июня 1989 || Озеро Текапо || Алан Гилмор, Памела Килмартин
|-
| (4838) Billmclaughlin || 1989 NJ || 2 июля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4839) Daisetsuzan || 1989 QG || 25 августа 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4840) Otaynang || 1989 UY || 23 октября 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (4841) Manjiro ||  || 28 октября 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4842) Atsushi || 1989 WK || 21 ноября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4843) Mégantic ||  || 28 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4844) Мацуяма (Matsuyama) ||  || 23 января 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4845) Цубэцу (Tsubetsu) ||  || 5 марта 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (4846) Тутмос (Tuthmosis) || 6575 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4847) Аменхотеп (Amenhotep) || 6787 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4848) Тутанхамон (Tutenchamun) || 3233 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4849) Арденне (Ardenne) || 1936 QV || 17 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (4850) Палестрина (Palestrina) ||  || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4851) Водопьянова (Vodopʹyanova) ||  || 26 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (4852) Pamjones || 1977 JD || 15 мая 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4853) Marielukac || 1979 ML || 28 июня 1979 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (4854) Эдскотт (Edscott) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4855) Тэмпё (Tenpyou) ||  || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4856) Сиборг (Seaborg) || 1983 LJ || 11 июня 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4857) Altgamia || 1984 FM || 29 марта 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4858) Воробьёв (Vorobjov) || 1985 UA || 23 октября 1985 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
| (4859) Fraknoi ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4860) Губбио (Gubbio) || 1987 EP || 3 марта 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (4861) Немировский (Nemirovskij) ||  || 27 августа 1987 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (4862) Loke ||  || 30 сентября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4863) Yasutani ||  || 13 ноября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (4864) Нимой (Nimoy) ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (4865) Сор (Sor) || 1988 UJ || 18 октября 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (4866) Бадилло (Badillo) ||  || 10 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (4867) Полит (Polites) || 1989 SZ || 27 сентября 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4868) Кнушевия (Knushevia) ||  || 27 октября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4869) Пиотровский (Piotrovsky)||  || 26 октября 1989 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4870) Щербань (Shcherbanʹ) ||  || 25 октября 1989 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (4871) Риверсайд (Riverside) ||  || 24 ноября 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (4872) Григ (Grieg) ||  || 25 декабря 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4873) Фукая (Fukaya) || 1990 EC || 4 марта 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (4874) Burke || 1991 AW || 12 января 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4875) Ingalls || 1991 DJ || 19 февраля 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, Р. Кусида
|-
| (4876) Страбон (Strabo) || 1133 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4877) Гумбольдт (Humboldt) || 5066 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (4878) Gilhutton || 1968 DE || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
| (4879) Зыкина (Zykina) || 1974 VG || 12 ноября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4880) Товстоногов (Tovstonogov) ||  || 14 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (4881) Робмакинтош (Robmackintosh) || 1975 XJ || 1 декабря 1975 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
| (4882) Divari ||  || 21 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4883) Корольирина (Korolirina) ||  || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4884) Брагария (Bragaria) ||  || 21 июля 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (4885) Grange || 1980 LU || 10 июня 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4886) Кодзима (Kojima) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4887) Takihiroi ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (4888) Doreen ||  || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4889) Преториус (Praetorius) ||  || 19 октября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (4890) Shikanosima ||  || 14 ноября 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (4891) Blaga || 1984 GR || 4 апреля 1984 || Рожен || —
|-
| (4892) Chrispollas ||  || 11 октября 1985 || CERGA || —
|-
| (4893) Seitter ||  || 9 августа 1986 || Рожен || Эрик Эльст, В. Иванова
|-
| (4894) Аск (Ask) || 1986 RJ || 8 сентября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (4895) Эмбла (Embla) ||  || 13 октября 1986 || Брорфельде || Поль Йенсен
|-
| (4896) Томоэгодзэн (Tomoegozen) || 1986 YA || 20 декабря 1986 || Ojima || Ц. Ниидзима, Т. Урата
|-
| (4897) Tomhamilton ||  || 22 августа 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (4898) Nishiizumi || 1988 FJ || 19 марта 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (4899) Candace || 1988 JU || 9 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер
|-
| (4900) Maymelou || 1988 ME || 16 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|}